Syðradalur kan syfta på:
Syðradalur, Torshamns kommun – en liten by på Streymoy, Färöarna
Syðradalur, Kalsoy – en by på ön Kalsoy i Färöarna